Die Denmark Super Series Premier 2013 war das neunte Turnier der BWF Super Series 2013 im Badminton. Es fand vom 15. Oktober bis zum 20. Oktober 2013 in Odense, Dänemark, in der Odense Idrætshal statt. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Chong Wei
 Chen Long
 Du Pengyu
 Kenichi Tago
 Jan Jørgensen
 Nguyễn Tiến Minh
 Tommy Sugiarto
 Boonsak Ponsana

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 Li Xuerui
 Ratchanok Intanon
 Juliane Schenk
 Saina Nehwal
 Wang Yihan
 Sung Ji-hyun
 Wang Shixian
 Tai Tzu-ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Hong Wei / Shen Ye
 Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
 Wang Xiaoli / Yu Yang
 Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
 Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
 Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
 Ma Jin / Zhong Qianxin
 Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
 Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Xu Chen / Ma Jin
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
 Muhammad Rizal / Debby Susanto
 Markis Kido / Pia Zebadiah
 Ko Sung-hyun / Kim Ha-na

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 bwfcontent.tournamentsoftware.com

2013
BWF Super Series 2013